Odinslund kan syfta på:

 Odinslund (park) – en park i centrala Uppsala
 Villa Odinslund – en byggnad i Göteborg